Das Unternehmen FM-Connect.com Networking GmbH, kurz FM-Connect.com  ist seit dem 1. Januar 2003 als Zusammenschluss spezialisierter Beratungs- und Ingenieurbüros auf dem Facility Management Markt. Im Kern geht es darum, die komplexen Leistungsanforderungen und Methoden eines modernen und integrierenden Facility Managements (FM) durch vernetzte Partner zu realisieren. FM-Connect.com versteht sich im Außenverhältnis als ein virtuelles Unternehmen und ist im Innenverhältnis wie ein Netzwerk organisiert. Der Initiator und Geschäftsführer von FM-Connect.com ist Herr Kay Meyer.

Geschichte 
Am 31.Oktober 2002 wurde die Gesellschaft FM-Connect.com Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) in Norderstedt bei Hamburg durch Kay Meyer gegründet. Turnusmäßig stellen Partner auch die Geschäftsleitung. Herr Hans-Georg Lampson wurde mit Wirkung zum 01. Januar 2009 in Teilzeit als Geschäftsführer der FM-Connect.com UG (haftungsbeschränkt) eingestellt. Die erst Eintragung erfolgte am 13. Februar 2009. Seit den Veränderungen und Eintragung des Amtsgerichts Kiel vom 05. September 2011 ändert sich der Name der Gesellschaft auf FM-Connect.com Network GmbH sowie auch die Geschäftsführung. Herr Dr. Roßbach wurde als neuer Geschäftsführer des Unternehmens eingetragen und trat somit in die Fußstapfen von Herrn Lampson. Kay Meyer übernahm seit dem 05. März 2012 die Geschäftsführung der FM-Connect.com Network GmbH und ist alleiniger Gesellschafter. Der Sitz der Gesellschaft hat sich im Jahre 2017 vom Hamburg nach Seestermühe (Kreis Pinneberg) geändert. Die Gewerbeummeldung nach Seestermühe erfolgte am 01. Juli 2017.

Organisation 
Die FM-Connect.com Network GmbH ist ein hybrides Unternehmen, in dem die Partnerunternehmen eine wirtschaftliche Einheit zur gemeinsamen Realisierung von Marktchancen (hier konkret: im Facility Management) bilden. Zum Grundverständnis gehört, dass sich das virtuelle Unternehmen durch eine minimale Zentralisation auszeichnet und an der gemeinsamen Leistungserstellung ausschließlich spezialisierte Partnerunternehmen beteiligt sind – also solche Unternehmen, die sich auf ihre spezifischen Kernkompetenzen konzentrieren. 

Die Zusammenarbeit im hybriden Unternehmens FM-Connect.com besteht in der koordinierten, vertrauensvollen und auf Dauer angelegten Partnerschaft als qualitätsgesicherten Dienstleistungsunternehmens im Facility Management. Der koordinierte Zugriff auf zentrales Marketing und Wissensmanagement sowie auf die Beratungsleistungen der verschiedenen beteiligten Partnerunternehmen von FM-Connect.com stärkt die Konzentration auf das eigentliche Kerngeschäft eines jeden Partnerunternehmens. Zudem können Partnerunternehmen auch komplexe Projektaufträge im Verbund realisieren, welche die die einzelnen Partnerunternehmen aufgrund kompetenzbezogener Spezialisierung alleine nicht wahrnehmen können.

FM-Lösungen 
Um den Aufgabenstellungen der Kunden im Facility Management effizient und flexibel zu entsprechen, ist die Verfügbarkeit von ca. 60-80 verschiedenen Fachkompetenzen erforderlich, die ein einzelnes Unternehmen nicht umfassend realisieren kann. Zu den Kernkompetenzen der Partner im Facility Management zählen u. A.:

 Baubegleitendes Facility Management
 Betreiberverantwortung / Compliance
 CAIFM (FM-Software)
 Flächenmanagement
 Reinigungsmanagement 
 Strategie und Konzeption
 Technische Betriebsführung 
 Organisations-, Personal- und Leistungsentwicklung

Inklusion 
FM-Connect.com hat Inklusion in seinem Ethik-Kodex verankert und setzt sich seit vielen Jahren ein für die die Schaffung von Angeboten, die die Bedürfnisse von Menschen mit geistigen oder psychischen Beeinträchtigungen berücksichtigen. Dies schließt die Anpassung von Gebäuden, Einrichtungen und Dienstleistungen ein, um sicherzustellen, dass sie für alle zugänglich und benutzbar sind.

Planend und beratend setzt sich FM-Connect.com für Barrierefreiheit ein. Dies beinhaltet die Schaffung von Gebäuden und Einrichtungen, die für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen leicht zugänglich sind, beispielsweise durch den Einbau von Rampen, breiteren Türen und behindertengerechten Toiletten. Ebenso wichtig ist die Schaffung von Wegen und Bereichen, die für Menschen mit Seh- oder Hörbeeinträchtigungen benutzerfreundlich sind, beispielsweise durch die Verwendung von Kontrastfarben und akustischen Signalen.

In Kooperation mit Berufsförderungswerken und Behindertenwerkstätten organisiert FM-Connect.com Arbeit zum Nutzen aller Stakeholder, wie u.A. CAD-Zeichenarbeiten, Grünanlagenpflege, Hausmeisterhelfer, Küchendienste, Scandienstleistungen, Postdienste, Interne Transporte, Umzugsdienste. Besonders eng ist die langjährige Kooperation mit der ELBE-Werkstätten GmbH. 

Ein Partnerunternehmen von FM-Connect.com, die CAD-Consortium.com GmbH, wurde 2014 für den deutschen Inklusionspreis vorgeschlagen.

Networking 
Die beteiligten Partnerunternehmen des hybriden Unternehmens FM-Connect.com ergänzen sich in ihren unterschiedlichen Dienstleistungsprodukten und werden in Abhängigkeit zumjeweils spezifischen Projektbedarf eingebunden. Die Partnerunternehmen sind beispielsweise Architekten, Fachplaner, Informatiker, Immobilienkaufleute, Kommunikationsexperten, Fachingenieure und Berater mit einem Schwerpunkt im Facility Management. Das Endprodukt des virtuellen Unternehmens setzt sich aus den jeweils unternehmensspezifischen Kernprodukten zusammen. Dabei stellt das Beratungs- und Ingenieurnetzwerk bewusst nicht die einzelnen Partner in den Vordergrund, sondern die verfügbaren Leistungen des virtuellen Unternehmens sowie deren Mehrwert im Facility Management. Die Partner schließen so genannte Partnerverträge ab. Hierin erklären sie ihre aktive Teilnahme und wechselseitige Förderung im Rahmen des FM-Beratungs- und Ingenieurnetzwerkes unter dem Warenzeichen FM-Connect.com sowie ihre Zugehörigkeit zum Netzwerk. Die Partnerunternehmen sind durch abgestimmte Leitbilder, Visionen und Werte miteinander verbunden, die auch im Partnervertrag verankert sind. So teilen die Partner beispielsweise die folgenden Visionen miteinander:

 Innovation: Alle Partner verstehen sich als Innovationstreiber im Facility Management, sowohl für die angebotenen Dienstleistungen als auch für das virtuelle Unternehmen FM-Connect.com, um die Kunden bestmöglich zufrieden zu stellen. 
 Transparenz: Die angebotenen Dienstleistungen im Bereich des Facility Management werden für den Endkunden transparent und verwertbar erbracht. Der Wissenstransfer vom bzw. zum Kunden ist ausdrücklich in allen Projekten erwünscht.
 Risikoübernahme: Nach einer ersten Analysephase fertigen die Partnerunternehmen auf Wunsch des Kunden auch „Risikoangebote“ an, in denen der Projekterfolg anhand von operationalisierbaren Messkriterien garantiert und/oder für eine Zwischenfinanzierung für die Kunden gesorgt wird.
 Image und Akzeptanz: Alle Partner beteiligen sich aktiv an der Etablierung der Marke „FM-Connect.com“ und pflegen gute Beziehungen zu Marktteilnehmern. Bei Außenkontakten verdeutlichen die Partner die bestehenden Qualitäts-, Kosten- und Terminvorteile eines virtuellen Unternehmens bzw. Netzwerkes. 
 Ertragskraft: Alle strategischen und operativen Ziele dienen der Sicherung einer langfristig stabilen Ertragskraft und Rendite für die Kunden und Partner bei Schaffung von Win-Win-Situationen, beispielsweise in der Projektierung, der Projektbearbeitung und dem aktiven Wissensmanagement.

FM-Innovationspreis 
FM-Connect.com ist der Verleiher des FM-Innovationspreises. Der Preis zeichnet die besten Innovationen im Bereich des Facility Managements aus.

Die Innovationen im Facility Management sind von entscheidender Bedeutung, um die Effizienz und Wirtschaftlichkeit von Gebäuden und Einrichtungen zu verbessern, die Nachhaltigkeit zu fördern und die Lebensqualität der Nutzer zu erhöhen. Die eingereichten Innovationen können eine breite Palette von Bereichen abdecken, von der Gebäudeautomation und -steuerung bis hin zu Nachhaltigkeit, Sicherheit, Gesundheit und Wohlbefinden, um nur einige zu nennen.

Im Jahr 2023 wird FM-Connect.com wieder den FM-Innovationspreis vergeben.

Weblinks 
Webseite der FM-Connect.com Network GmbH

Kay Meyer - Wohltat durch Wissen im FM

Inklusion im Facility Management

CAD-Consortium.com GmbH

FM-Innovationspreis 2023

Einzelnachweise 

Gegründet 2002
Seestermühe